Шагрень (мінералогія) — мікронерівності на поверхні мінералу.

Шагренева шкіра ():

 Шагренева шкіра (матеріал), або шагрень () — м'яка шершава шкіра (бараняча, кінська, козяча тощо), також технологія тиснення шкіри, що використовується при обробці шкір з природними дефектами для виготовлення взуття та окремих видів одягу.
 «Шагренева шкіра» — роман Оноре де Бальзака.
 « Шагренева шкіра» (1909) — фільм Альбера Капеллані.
 « Шагренева шкіра» (1923) — американський фільм режисера Джорджа Д. Бейкера.
 « Шагренева шкіра» (1959) — опера німецького композитора Гізелхера Клебе (Giselher Klebe)
 « Шагренева шкіра» (1975) — телеспектакль  Павла Рєзнікова.
 « Шагренева шкіра» (1980) — французький телефільм режисера Мишеля Фавара (Michel Favart)
 « Шагренева шкіра» (1982) — короткометражний фільм  Ігоря Апасяна.
 « Шагренева шкіра» (2003) — короткометражний фільм Стефана Бланке (Stephane Blanquet)
 « Шагренева шкіра» (2010) — французький телефільм режисера Алена Берлінера| (Alain Berliner).
 « Шагренева шкіра» — музична композиція групи «Умка і Броньовик».

Див. також 
 « Шагренева кістка» (1992) — авангардна короткометражна кінокартина режисера Ігоря Безрукова.